Okręty US Navy o nazwie USS  "Thorn":
Pierwszy "Thorn" (DD-647) był niszczycielem typu Gleaves, który służył w latach 1943 - 1946.
Drugi "Thorn" (DD-988) był niszczycielem typu Spruance, który służył w latach 1980 - 2004.
Thorn